Velika nagrada Monaka 1984 je bila šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1984. Odvijala se je 3. junija 1984.

Dirka 

|-
! 1
| 7
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 31
| 1:01:07,740
| 1
| 4.5
|-
! 2
| 19
|  Ayrton Senna
| Toleman-Hart
| 31
| + 7,446 s
| 13
| 3
|-
! 3
| 28
|  René Arnoux
| Ferrari
| 31
| + 29,077 s
| 3
| 2
|-
! 4
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Honda
| 31
| + 35,246 s
| 10
| 1.5
|-
! 5
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Renault
| 31
| + 44,439 s
| 11
| 1
|-
! 6
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 30
| +1 krog
| 4
| 0.5
|-
! 7
| 24
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 30
| +1 krog
| 19
|  
|-
! 8
| 5
|  Jacques Laffite
| Williams-Honda
| 30
| +1 krog
| 16
|  
|-
! DSQ
| 4
|  Stefan Bellof
| Tyrrell-Ford
| 31
| Diskvalifikacija
| 20
|  
|-
! Ods
| 22
|  Riccardo Patrese
| Alfa Romeo
| 24
| Krmil. sistem
| 14
|  
|-
! Ods
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-TAG
| 23
| Zavrten
| 8
|  
|-
! Ods
| 14
|  Manfred Winkelhock
| ATS-BMW
| 22
| Zavrten
| 12
|  
|-
! Ods
| 12
|  Nigel Mansell
| Lotus-Renault
| 15
| Zavrten
| 2
|  
|-
! Ods
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 14
| El. sistem
| 9
|  
|-
! Ods
| 25
|  Francois Hesnault
| Ligier-Renault
| 12
| El. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 2
|  Corrado Fabi
| Brabham-BMW
| 9
| El. sistem
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Johnny Cecotto
| Toleman-Hart
| 1
| Zavrten
| 18
|  
|-
! Ods
| 16
|  Derek Warwick
| Renault
| 0
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 15
|  Patrick Tambay
| Renault
| 0
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 26
|  Andrea de Cesaris
| Ligier-Renault
| 0
| Trčenje
| 7
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Eddie Cheever
| Osella-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Jonathan Palmer
| RAM-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Mauro Baldi
| Spirit-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 9
|  Philippe Alliot
| RAM-Hart
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Ayrton Senna 1'54.334
Tri kroge pred predčasnim koncem dirke je Alain Prost mahal proti komisarjem dirke, češ da so razmere nemogoče, ko je peljal mimo njih. 

Formula 1 sezona 1984
1984